Ralph Amoussou – attore cinematografico francese
 Sévi Amoussou – calciatore beninese
 Sylvestre Amoussou – attore e regista beninese naturalizzato francese
 Valère Amoussou – calciatore beninese, portiere